Belalcazar kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Belalcazar (ort i Colombia), Cauca, 
 Belalcázar (ort), Caldas, 
 Belalcázar (kommun), Caldas,

Spanien 

 Belalcázar (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Belalcázar (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar